Gerling ist der Name eines Unternehmens:

 Gerling-Konzern, ehemalige Versicherungsgruppe

Gerling ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Gerling (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Gerling (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

in Österreich
 Gerling (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Gerling (Gemeinde Herzogsdorf), Ortschaft der Gemeinde Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Gerling (Gemeinde St. Martin), Ortschaft der Gemeinde St. Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Gerling (Gemeinde Saalfelden), Katastralgemeinde von Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Salzburger Land

Gerling ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gerling (1636–1684), Bürgermeister in Brilon
 Alfons Gerling (* 1944), hessischer Landtagsabgeordneter (CDU)

 Hans Gerling (1915–1991), deutscher Versicherungsunternehmer
 Hans-Georg Gerling (* 1943), deutscher Politiker (CDU), Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft
 Heinz Gerling (1922–2001), deutscher Denkmalpfleger
 Klaas Gerling (* 1981), deutscher Musiker
 Robert Gerling (1878–1935),  deutscher Versicherungsunternehmer, Gründer der Gerling Versicherungsgruppe
 Reinhold Gerling (1863–1930),  deutscher Schauspieler, Bühnenautor, Volksredner, Publizist
 Rolf Gerling (* 1954), deutscher Versicherungsunternehmer
 Sabine Gerling (* 1990), deutsche Rapperin, siehe Lumaraa 
 Walter Gerling (1907–1986), deutscher Geograph und Hochschullehrer
 Wilhelm Voss-Gerling (1914–1989), deutscher Heimatforscher